Jako Rjúdžó (: 龍驤 „Vzpínající se drak“) byly pojmenovány tyto lodě japonského císařského námořnictva:

 Rjúdžó – šroubová obrněná korveta z roku 1869
 Rjúdžó Maru – loď z roku 1869 (ex Džo Šo Maru)
 Rjúdžó Maru – krycí jméno pro Šinšú Maru, výsadkovou loď japonské císařské armády sloužící za druhé světové války
 Rjúdžó – lehká letadlová loď z druhé světové války